North ("nord" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Genitori cercasi (North) – film del 1994 diretto da Rob Reiner

Geografia 
 North – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud (Stati Uniti d'America)

Musica 
 North – Casa discografica italiana
 North – album di Elvis Costello del 2003
 North – album dei Something Corporate del 2003
 North – album dei Logh del 2007
 North – album dei Matchbox Twenty del 2012

Persone 
 Aaron North (1979) – chitarrista statunitense
 Alan North (1920-2000) – attore statunitense
 Alan North (1953) – motociclista sudafricano
 Alex North (1910-1991) – compositore statunitense

 Alex North (...) - scrittore britannico
 Alfred John North (1855-1917) – ornitologo australiano

 Austin North (1996) – attore statunitense
 Chandra North (1973) – supermodella statunitense
 Douglass North (1920-2015) – economista statunitense
 Frederick North (1732-1792) – politico inglese
 George North (1992) – rugbista a 15 britannico, internazionale per il Galles
 Jade North (1982) – calciatore australiano
 Kent North (1971-2007) – attore pornografico britannico
 Marianne North (1830-1890) – illustratrice e naturalista inglese
 Nolan North (1970) – doppiatore e attore statunitense
 Oliver North (1943) – militare statunitense
 Peter North (1957) – ex attore pornografico e regista pornografico canadese
 Robert North (1945) – danzatore, coreografo, insegnante e direttore di compagnia statunitense
 Sheree North (1932-2005) – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Wilfrid North (1863-1935) – regista, attore e sceneggiatore britannico

Altri progetti